Точки — многозначный термин:
 Точки — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Точки — настольная игра.

См. также 
 Точка (форма мн.ч. — точки)
 Тачки (значения)